TPG, sigle composé des trois lettres T, P et G, peut faire référence à :
 Trésorier-payeur général, une fonction ;
 Techniques papetières et graphiques, un salon qui a lieu tous les 9 ans à Paris en alternance avec deux autres villes d'Europe ;
 TPG Capital, un fonds d'investissement américain ;
 Transports publics genevois, une entreprise publique autonome de transport en commun de la région de Genève, en Suisse ;
 TNT Post Group, ancien nom de TNT NV, entreprise postale néerlandaise ;
 transpédégouine, membre de la communauté LGBT ;
 Tiers payant généralisé.